Пасвальское районное самоуправление (, до 2000 — Пасва́льский райо́н) — муниципальное образование в Паневежском уезде Литвы.

История 
Пасвальский район образован в 1950 году.

18 марта 1959 года к Пасвальскому району была присоединена часть территории упразднённого Ионишкельского района, а 7 декабря 1959 года — часть территории упразднённого Линкувского района.

В 2000 году Пасвальский район преобразован в Пасвальское районное самоуправление.

Население

Населенные пункты 
 2 города — Йонишкелис и Пасвалис;
 7 местечек — Дауенай, Криклиняй, Кринчинас, Пумпенай, Пушалотас, Салочяй и Вашкай;
 398 деревни.

Численность населения (2001):
 Пасвалис — 8 709
 Йонишкелис — 1 477
 Пумпенай — 952
 Салочяй — 913
 Пушалотас — 885
 Вашкай — 688
 Миколишкис — 617
 Устукяй — 615
 Нартекяй — 603
 Пайешменяй — 603

Староства 
Район включает 11 староств:
 Дауенайское (; Дауенай)
 Ионишкельское сельское (; Йонишкелис)
 Ионишкельское городское (; Йонишкелис)
 Кринчинское (; Кринчинас)
 Намишяйское (; Намишяй)
 Пасвальское сельское (; Пасвалис)
 Пасвальское городское (; Пасвалис)
 Пумпенайское (; Пумпенай)
 Пушалотское (; Пушалотас)
 Салочяйское (; Салочяй)
 Вашкайское (; Вашкай)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Пасвальский район